Das Bank of the West Classic 1996 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 4. bis zum 10. November 1996 statt. Titelverteidigerin war die Bulgarin Magdalena Maleewa, die aber bereits in der ersten Runde ausschied. Siegerin wurde die erst 16-jährige Schweizerin Martina Hingis. Im Doppel triumphierten die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Mary Joe Fernández. Seit 1997 wird das Turnier in Stanford (Kalifornien) ausgetragen, für spätere Ergebnisse siehe dort.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Oakland